Книга с Плоского острова () — важный исландский манускрипт, содержащий тексты множества древнеисландских саг. Манускрипту присвоен номер GkS 1005 fol., он также известен под латинским названием Codex Flatöiensis.

История 
Манускрипт был написан в 1387 году и закончен в 1394 году. Титульный лист содержит указание, что первым владельцем манускрипта был некто Йон Хаконарсон и книга была написана двумя священниками. Первый из них, Йон Тордарсон, написал часть начиная с «Саги об Эрике путешественнике» и заканчивая двумя сагами об Олаве. Второй, Магнус Торхалльсон, написал оставшиеся части манускрипта и иллюстрировал его. Книга была дополнена в конце XV века.

История изучения манускрипта начинается с 1651 года, когда епископ Скаулхольтский Бриньольфур Свейнссон с позволения датского короля Фредерика III обратился к народу Исландии с призывом сдавать старинные манускрипты в собственность датского короля, предоставляя оригиналы или копии, за плату или в качестве дара. Йон Торфасон, сын преподобного Торфи Финссона, обитавший на Плоском острове в Брейди-фьорде, был тогда владельцем данного манускрипта, уже известного под названием Flateyjarbók. Изначально Йон отказался сдать свою фамильную драгоценность — самую большую и лучшую книгу всей Исландии. Он не изменил своего мнения и тогда, когда епископ Бриньольфур посетил его лично и пообещал 5 сотен земли. Он изменил своё мнение лишь, когда епископ уже покидал округ и пожаловал тому свою книгу, взамен он был освобождён от всех будущих церковных налогов.

В 1662 году епископ подарил манускрипт Фредерику III, который поместил его в Королевский музей в Копенгагене под присмотр Тормода Торфэуса. Остальную часть коллекции Бриньольфура растащили его наследники, не интересовавшиеся манускриптами, и большая часть рукописей была утеряна (хотя и сохранились бумажные списки). Flateyjarbók и Codex Regius были возвращены в Исландию в 1971 году и хранятся в Институте исландских исследований Арни Магнуссона.

Описания 

Книга с Плоского острова является самым большим средневековым исландским манускриптом. Она состоит из 225 страниц веллума с текстом и иллюстрациями. Манускрипт содержит большинство королевских саг, записанных в Круг земной, но представляет их расширенные версии, не встречающиеся где бы то ни было ещё. Большинство дополнительного материала, за некоторым исключением, вставлено в королевские саги, а иногда и вплетён в них. В Книге с Плоского острова сохранился единственный список Песни о Хюндле, уникальные исторические анналы от сотворения мира до 1394 года и множество уникальных коротких историй, таких как Прядь о Норна-Гесте.

Манускрипт содержит Сагу о гренландцах, упоминающую колонию на Винланде в несколько ином аспекте, чем Сага об Эрике Рыжем. Также книга содержит единственную исландскую версию Саги об оркнейцах и Саги о фарерцах.

Содержание 

Некоторые произведения, входящие в состав «больших» саг, встречаются частями в разных местах.

Примечания

Ссылки 
 Издание Guðbrandur и Unger, том 1 (1860) 
 Издание Guðbrandur и Unger, том 2 (1862) 
 Издание Guðbrandur и Unger, том 3 (1868)
 Manuscript facsimile list , GKS 1005 fol.

Книги XIV века
История Исландии
Литературные произведения Исландии
Исландские саги